PKP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 797 амінокислот, а молекулярна маса — 87 082.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у ядрі, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки